Холи-Кросс (, ).  В отличие от русского языка, термин широко используется не только в английском, но и в испанском (Санта-Крус), французском (Сент-Круа), португальском (Санта-Круш), польском (Свенто Кшиш), а также в армянском (Сурб-Хач) языках, как топоним, как часть более сложных топонимов, а в некоторых из этих языков и как фамилия.

В России единственным широко известным примером такого использования термина Святой Крест является название города Будённовск Ставропольского края с 1799 по 1921 год. Это связано с тем, что город был изначально заселён в основном армянами (см. также Армавир).

Топоним 
США
  — город в Айове.
 Холи-Кросс — город на Аляске.
 Холи-Кросс — аэропорт города.
 Холи-Кросс — тауншип в Миннесоте.
  — гора в Колорадо.

Прочие страны
 Холикросс — деревня в Ирландии.

Другое 
Название «Святого Креста» также носят многочисленные , колледжи и церкви.